La Loi sur la pálinka, dans son intitulé long la Loi LXXIII de 2008 sur la pálinka, la pálinka de marc et sur le Conseil national de la pálinka (en hongrois : 2008. évi LXXIII. törvény A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról) est une loi hongroise portant sur la réglementation des ingrédients et du processus de production de la pálinka et encadrant ainsi l'utilisation de l'appellation.

Ainsi, selon la loi, la pálinka est composé à 100 % de fruit, sans additif. Il exclusivement cultivé et produit en Hongrie à partir de fruits hongrois. Le taux d'alcool est compris entre 37,5 % et 86 %. Toutes les autres boissons ne portant pas le nom de pálinka ne sont pas concernées par ces critères (par exemple le palinca). L'appellation pálinka ne peut être utilisée qu'en Hongrie et dans les régions autrichiennes autrefois rattachées au pays. 

Gastronomie hongroise
2008 en Hongrie